En tonande palatal klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som  (ett struket j utan prick).

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande palatala klusilen:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är palatal, vilket betyder att den uttalas med tungryggen tryckt mot hårda gommen.
 Den är en klusil, vilket betyder att luftflödet är helt stoppat under en del av uttalet (ocklusionen).

Fonetik
Konsonantljud